

Città 
 Rajgarh – città dell'India del distretto di Alwar (Rajasthan)
 Rajgarh – città dell'India del distretto di Churu (Rajasthan)
 Rajgarh – città dell'India del distretto di Dhar (Madhya Pradesh)
 Rajgarh – città dell'India dell'Himachal Pradesh
 Rajgarh – città dell'India del distretto di Rajgarh (Madhya Pradesh)

Storia 
Rajgarh – stato principesco dell'India britannica con capitale la Rajgarh nel distretto di Rajgarh